Gesellschaft für Schwerionenforschung, centro di ricerca tedesco
Global Slavery Index, indice annuale mondiale sul livello di condizioni di schiavitù
Grandi Salumifici Italiani, azienda italiana